Zoologia;
 Aràcnid de l'ordre Araneae. Vegeu aranya.
 Diferents espècies d'un peix que produeix una picada molt dolorosa (vegeu Trachinus).
 Aranya de mar: (Macropodia sp., Inachus sp.): petit crustaci marí.
 Aranya roja (Tetranychus sp.): àcar molt perjudicial per les plantes.
 Botànica: planta ranunculàcia que fa una flor envoltada de fulles amb una forma característica (vegeu Nigella damascena).
 Informàtica: robot web, per a indexar pàgines web. Vegeu aranya web.
 Altres: diferents objectes que tenen una forma similar a la d'una aranya (un canelobre amb molts braços, un conjunt de cordes, etc.)